Ва́нагс ( — в переводе «ястреб») — латышская фамилия.

Известные носители:
 Ванагс, Александр (1873—1919) — латышский архитектор.
 Ванагс, Густавс (1891—1965) — советский агрохимик, академик Академии наук Латвийской ССР.
 Ванагс, Юлий Петрович (1903—1986) — латышский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР.
 

 В кинематографе
 Капитан Энри Ванагс (Энрико) — герой фильма «Часы капитана Энрико»

См. также 
 
  — литовская фамилия.